Happy (« heureux » en anglais) peut désigner :

Comics 
 Happy!, une série de comics créée par Grant Morrison et Darick Robertson ;

Série télévisée 

 , sitcom américaine diffusée du  au  sur  ;
 Happy!, série télévisée américaine diffusée à partir du  sur Syfy ;

Cinéma 
 Happy, film français sorti en 2016 ;
 , film britannique de Friedrich Zelnik sorti en 1933 ;
 , film indien d'A. Karunakaran sorti le  ;
 , documentaire de  sorti le  ;

Manga 

 Happy, personnage central du manga Fairy Tail créé par Hiro Mashima en 2006 ;
 , manga de Naoki Urasawa (1994-1999) ;

Musique

Groupe 

 , groupe japonais formé en 2012 ;

Album 

 , album de Jann Arden sorti le  ;
 , album de Public Image Limited sorti le  ;

 , album d'Alexia sorti en 1999 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Real Life sorti le  ;

Chanson 

 , chanson de Mudvayne présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Alexandra Stan présente sur l'album Unlocked sorti le  ;
 , chanson d'Alexia présente sur l'album  sorti en 1999 ;
 , chanson d'Ashanti présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bump of Chicken présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de C2C présente sur l'album Tetr4 sorti le  ;
 , chanson des Carpenters présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Fool's Garden présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Frames présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hilary Duff présente sur l'album Dignity sorti le  ;
 , chanson de Jenny Lewis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kilari Tsukishima présente sur l'album Kirarin Land sorti le  ;
 , chanson de Leona Lewis présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lighthouse Family présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Liz McClarnon représentant le Royaume-Uni à l'Eurovision 2007 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Marina and the Diamonds présente sur l'album Froot sorti le  ;
 , chanson de Michael Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Natasha Bedingfield présente sur l'album Pocketful of Sunshine sorti le  ;
 , chanson de Pharrell Williams présente sur l'album  sorti le , bande originale de Moi, moche et méchant 2 ;
 , chanson de Public Image Limited présente sur l'album 9 sorti le  ;
 , chanson de Rick James présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Rolling Stones présente sur l'album Exile on Main St. sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sister Hazel présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Soul Asylum présente sur l'album Say What You Will, Clarence...Karl Sold the Truck sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Travis présente sur l'album  sorti le .

Toponyme 

 Happy, ville du Texas (États-Unis).

Voir aussi